Не следует путать с 30-й лыжной бригадой Центрального фронта

30-я лыжная бригада — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Бригада сформирована в составе 19-й армии 27.02.1944 года как 7-я лыжная бригада 19-й армии, 08.03.1944 года переименована в 30-ю лыжную бригаду.

После формирования находилась в резерве армии, в июне 1944 года приняла участие в Свирско-Петрозаводской операции. По окончании операции осталась на обороне достигнутых рубежей в районе Лоймолы.

15.11.1944 года расформирована.

Состав 
 1-й стрелковый батальон
 2-й стрелковый батальон
 3-й стрелковый батальон
 артиллерийский дивизион

Подчинение

Командиры 
 1943- июль 1944, полковник Вальтер Валли

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру 
 Полк майора Валли. Я.Ругоев, Петрозаводск, 1989 с.324

Лыжные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году